Абу Муса

 Абу-Муса — остров в восточной части Персидского залива, один из шести островов архипелага в Ормузском проливе
  — город в Иране

Персоналии
 Абу Муса аль-Ашари (ум. 666) — мусульманский политический деятель, сподвижник пророка Мухаммада.